Морасан () — найменування деяких географічних об'єктів Центральної Америки, названих в честь Франсиско Морасана.

 Морасан — департамент Сальвадору.
 Франсиско-Морасан — департамент Гондурасу.
 Пуерто-Морасан — місто в Нікарагуа, на узбережжі затоки Фонсека.

Див. також 
 Франсиско Морасан